

Geografia

Italia 
 Campora – comune nella provincia di Salerno (Campania)
 Campora San Giovanni – frazione di Amantea, comune nella provincia di Cosenza (Calabria)

Svizzera 
 Campora – frazione di Castel San Pietro, comune nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)

Persone

Campora
 Carlo Campora (1944) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Francesco Campora (1693-1763) – pittore italiano
 Giacomo Campora (XV secolo-1459) – vescovo italiano
 Giuseppe Campora (1923-2004) – tenore italiano

Cámpora
 Daniel Cámpora (1957) – scacchista argentino
 Héctor José Cámpora (1909-1980) – politico argentino
 Javier Cámpora (1981) – calciatore argentino